Walter Bosch (monnik)
Walter Bosch (kunstenaar)